Скоблікова Юлія Кирилівна (*1928 - †2013 ) – український скульптор. 
 Скоблікова Лідія Павлівна (8 березня 1939) — радянська ковзанярка, олімпійська чемпіонка.

Див. також

 Скобликов